Пе́тер Надь ():  (род. 1959) — американский художник.
 Надь, Петер (род. 1960) — венгерский пианист и музыкальный педагог.
  (1964-2021) — словацкий каноист, бронзовый призёр чемпионата мира.
  (род. 1984) — венгерский волейболист.
 Надь, Петер (род. 1986) — венгерский тяжелоатлет.
  (род. 1992) — венгерский теннисист.
  (род. 1996) — словацкий футболист.